JKC est un sigle qui peut désigner :
 Japan Kennel Club (en français, Kennel Club japonais), l’organisme officiel qui, au japon, gère le registre des naissances des chiens de race, enregistre les standards des races, et tient à jour la liste des éleveurs canins et des clubs de races canines ;
  ou , un établissement d'enseignement à Guntur, dans l'État indien de l'Andhra Pradesh.